Ро́за Ле́вина:
 Левина, Роза Евгеньевна (1908—1989) — советский педагог, психолог.
 Левина, Роза Ефимовна (1908—1987) — советский учёный, ботаник, доктор биологических наук.
 Левина, Роза Яковлевна (1900—1970) — советский химик-органик.